Zeralanol se može odnositi na:

 α-Zaralanol (zeranol)
 β-Zaralanol (taleranol)

Vidi još 
 Zeralenol
 Zeralanone
 Zeralenone